Тази статия описва представянето на футболния отбор на Левски (София) през сезон 1976/1977 година. В нея е включена информация за всички мачове, изиграни от отбора, както и за играчите, използвани по време на кампанията.

Резултати

„А“ Група

Купа на Съветската армия

Купа на носителите на купи

Футболисти

„А“ Група

Външни препратки 
 Статистика за ПФК Левски (София) през сезон 1976/1977

1976/77
Футболни отбори през сезон 1976/77